Gabala FK () je azerbajdžanski nogometni klub iz mesta Gabala. Ustanovljen je bil 1. septembra 1995 in igra v 1. azerbajdžanski nogometni ligi.

Z domačih tekmovanj ima Gabala 1 naslov državnega prvaka, 2 naslova državnega podprvaka ter 3 naslove podprvaka ligaškega pokala. Z evropskih tekmovanj pa sta vidnejša rezultata Gabale uvrstitvi v skupinski del Evropske lige, kjer pa je obakrat končal kot četrtouvrščeni.

Domači stadion Gabale je mestni stadion v Gabali, ki sprejme 4.500 gledalcev. Barve dresov so rdeča, bela in črna. Nadimek nogometašev je Dağ canavarı ("Gorski volkovi").

Uspehi
Premier Liqasi:
PRVAKI (—): 
PODPRVAKI (2x): 2017, 2018

Nogometni pokal:
PRVAKI (1x): 2019
FINALISTI (3x): 2014, 2017, 2018

Uvrstitve

Viri in opombe 

Azerbajdžanski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1995